Neuhütten kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Neuhütten, Trier-Saarburg – kommun i Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, 
 Neuhütten, Main-Spessart – kommun i Landkreis Main-Spessart, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken,